Trois morceaux is Frans voor Drie stukken. Er zijn dan ook meerdere composities met deze titel.
 Trois morceaux op. 32 van de Noorse componist Eyvind Alnæs
 Trois morceaux op. 49 van de Franse componist Albert Roussel